Масленко Валентина Миколаївна (* 1953) — заслужена працівниця культури України
 Масленко Павло Федорович (1890—1937) — відповідальний секретар Чернігівського окружного комітету КП(б)У, голова Донецької обласної ради профспілок. Член ЦК КП(б)У в 1927—1937 рр..

Див. також 
 Масленков

Примітки 

Прізвища на -ко